ТФБ — многозначная аббревиатура:
 ТФБ — «Татфондбанк»
 ТФБ — товарно-фондовая биржа
 ТФБ — Токийская фондовая биржа
 ТФБ — Тегеранская фондовая биржа

См. также 
  — аббревиатура латиницей